Дервоед — фамилия. Известные носители:
 Дервоед, Артём Владимирович (род. 1981) — российский исполнитель на классической гитаре.
 Дервоед, Роман Алексеевич (род. 1985) — театральный режиссёр, белорусский актёр.